Walka klas – miesięcznik wydawany w Genewie w latach 1884-1887
 Walka klas – jedno z pojęć marksizmu
 Walka klas – czasopismo konspiracyjne sporadycznie wydawane w Radomiu w latach 1906-1908